

Iode

Indium

Iridium

Liste en rapport avec la chimie